Любавка:

 Любавка — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Каменногурский повят.
 Любавка — городско-сельская гмина (волость) в Польше.
 Любавка — остановочный пункт в городе Любавка.
 Любавка — река в России, протекает в Псковской области.